El Gran Premio de Alemania de Motociclismo de 1994 fue la sexta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1994. Tuvo lugar en el fin de semana del 10 al 12 de junio de 1994 en el circuito de Hockenheimring.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

1994
Grandes Premios de motociclismo 1994
Deporte en Alemania en 1994